Lawrenceburg désigne :

Lawrenceburg, une ville située dans l’Indiana ;
Lawrenceburg, une ville située dans le Kentucky ;
Lawrenceburg, une ville située dans le Tennessee.